Devereux ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Devereux (1908–1985), US-amerikanischer Ethnopsychoanalytiker
 James Devereux (1903–1988), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Joan Devereux (1379–1409), englische Adlige
 John Devereux (1778–1860), kolumbianischer Diplomat
 John Devereux, 1. Baron Devereux († 1393), englischer Militär, Adliger und Höfling
 Michael Devereux (* 1959), britischer Wirtschaftswissenschaftler

 Paul Devereux (* 1945), britischer Schriftsteller
 Penelope Devereux (1563–1607), englische Adlige und Hofdame
 Robin Devereux, 19. Viscount Hereford (* 1975), britischer Adliger
 Sean Devereux (1964–1993), britischer Missionar und Entwicklungshelfer

Siehe auch:
 Devereaux